Open Season (strip), een stripserie door Jim Bricker
 Open Season (1974), een film uit 1974 met Peter Fonda en  John Phillip Law
 Open Season (1996), een film uit 1996
 Open Season (2006), een animatiefilm uit 2006
 Open Season (computerspel), een computerspel van Ubisoft.
 Open Season (The Hardy Boys), een roman uit de reeks Hardy Boys.
 Open Season (British Sea Power), een muziekalbum uit 2005 van British Sea Power
 Open Season (Leslie Feist), een muziekalbum uit 2006 van Leslie Feist
 Open Season (Stubborn All-Star), een muziekalbum uit 1995 van Stubborn All-Stars